Copernicus Cup – międzynarodowy halowy mityng lekkoatletyczny organizowany od 2015 roku w Toruniu.

Charakterystyka 
Miejscem zmagań jest Arena Toruń. Zawody do 2016 roku znajdowały się w kalendarzu European Athletics, natomiast od 2017 mityng znalazł się w kalendarzu IAAF World Indoor Tour – cyklu najbardziej prestiżowych zawodów halowych, organizowanych pod egidą IAAF.

Edycje

Rekordy 
Rekordy mityngu Copernicus Cup:

Nagrody i wyróżnienia 
 Laur Królowej Sportu w kategorii „impreza” przyznany przez kapitułę Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa zawodów 

 
Instytucje nazwane od Mikołaja Kopernika